Рамада́н () — дев'ятий місяць мусульманського (місячного) календаря.
 Рамадан — місяць посту у мусульман.

 Рамадан Собхі (*1997) — єгипетський футболіст

 Рамадан — село, Аккольський район, Акмолинська область, Казахстан